Ма́ртин То́ни Ва́йква У́льссон (; 17 мая 1988, Евле) — шведский футболист, защитник шведского « Мальме» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Карьера Мартина Ульссона началась в скромном «Хёгаборге», где так же, в своё время, начинал известный шведский футболист Хенрик Ларссон. Там, Мартин, своей игрой, привлёк внимание европейских скаутов и в январе 2006 года подписал контракт с молодёжной командой «Блэкберн Роверс».

Дебютировал за основную команду в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 где на последних минутах вышел на замену. 30 декабря 2007 года дебютировал за клуб в Премьер лиге в матче против «Дерби Каунти». Выйдя на замену на 84-й минуте. В мае 2008 года продлил контракт с «Блэкберн Роверс» до лета 2012 года. 24 сентября 2008 года забил свой первый гол за «Блэкберн Роверс» в игре Кубка Лиги с «Эвертоном». Первый мяч в Премьер-лиге пришёлся на 10 февраля 2010 года. В этот день «Блэкберн Роверс» принимал «Халл Сити», и мяч Ульссона оказался единственным в матче. В июне 2010 года Мартин подписал новый пятилетний контракт с «Блэкберн Роверс», действительный до лета 2015 года.

В июле 2013 года Ульссон перешёл в «Норвич Сити», с которым заключил контракт на четыре года. 17 января 2017 года стало известно о переходе Ульссона в «Суонси Сити» за сумму около £4 млн.

Карьера в сборной 
Ульссон провёл несколько матчей за сборную Швеции (до 19 лет) и Швеции (до 21 года). За основную сборную провёл 38 матчей и забил 5 голов. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. На обоих чемпионатах принял участие во всех матчах шведской сборной, которая оба раза покидала турнир после группового этапа.

Ульссон был включён в состав сборной на чемпионат Европы 2020, но из-за травмы не смог поехать на турнир и был заменён на Пьера Бенгтссона.

Личная жизнь 
Имеет брата близнеца Маркуса, который играет за «Блэкберн». Их отец — швед, мать — уроженка Кении. Его сестра встречается с известным немецким баскетболистом Дирком Новицки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Хеккен»